Holstentor steht für:

 Holstentor, historisches Stadttor und Wahrzeichen der Stadt Lübeck
 ehemaliges Stadttor von Bergedorf, siehe Liste ehemaliger Stadttore in Hamburg #Holstentor Bergedorf 
 ehemaliges Stadttor von Demmin, siehe Demminer Stadtbefestigung #Holstentor
 ehemaliges Stadttor von Hamburg, siehe Liste ehemaliger Stadttore in Hamburg #Holstentor
ehemaliges Stadttor von Kiel, siehe Kiel #Handelsstadt und Mitglied der Hanse
 Wohnplatz der Gemeinde Hanerau-Hademarschen, Kreis Rendsburg-Eckernförde
 

Holstentor bezeichnet außerdem:

 eine Rosensorte, siehe Liste von Rosensorten #H
 eine Siebdruckserie des amerikanischen Künstlers Andy Warhol, siehe Holstentor (Warhol)
 ein Schiff, siehe Holstentor (Schiff, 1928)